— японский автогонщик.
 Вице-чемпион серии Формула-Ниппон (2012).
 Бронзовый призёр чемпионата Super GT в классе GT500 (2010).

Спортивная карьера 
Кодай впервые сел за руль в шесть лет, попробовав себя за рулём карта. До поры подобные гонки были лишь одним из увлечений, но в 12 лет Цукакоси начал заниматься гонками более серьёзно, за несколько лет неплохо зарекомендовав себя на национальном уровне. В 2002 году ему удаётся выиграть престижную картинговую гонку на Судзуке, получив возможность пройти обучение в местной гоночной школе. Здесь Кодай успешно провёл два года, заслужив шанс попробовать себя в гонках формульного типа.

В 2004 году Цукакоси провёл свой первый сезон в гонках на машинах с открытыми колёсами, участвуя в первенстве Formula Dream. Имея минимальный опыт обращения с подобной техникой Кодай уже в первый сезон выиграл три гонки и сходу смог занять пятое место в общем зачёте. Прогресс молодого пилота был отмечен его кураторами в автоспортивной программе Honda: на следующий год ему была предоставлена возможность провести полный сезон в национальной Формуле-3, а также проехать несколько гонок в менее значимых первенствах. Цукакоси постепенно прогрессировал, задержавшись в гонках на технике класса Формула-3 на четыре года. Со временем в японской серии он достиг пика своих возможностей в 2006 и 2007 годах два года подряд занимая пятое место в личном зачёте, работая сначала с M-Tec, а затем с Team Real. Поздней осенью 2007 года Кодай занял второе место в престижном Гран-при Монако, опередив многих лидеров европейских серий и уступив лишь одному из соперников по национальному чемпионату — британцу Оливеру Джарвису.

Посчитав пребывание Цукакоси в восточно-азиатских сериях достаточным, менеджмент попробовал японца в Европе, устроив его в команду Manor Motorsport евросерии Формулы-3. Имевшийся за плечами Кодая накат на подобной технике позволил ему быстро выучить новые трассы и, несмотря на некоторые проблемы со стабильностью, несколько раз финишировать на подиуме и поделить шестое место в общем зачёте с немцем Кристианом Фиторисом. В межсезонье Цукакоси пытался найти себе место в более престижных европейских сериях, но дальше нескольких тестовых сессий в GP2 дело так и не продвинулось.

Не найдя вариантов в Европе, японец вернулся на родину, где быстро нашёл себе работу, как и многие его коллеги подписав контракт подписав контракты на совместное выступление в Формуле-Ниппон и Super GT. Постепенно Кодай полностью адаптировался к новой технике и стал регулярно бороться в обеих сериях в лидирующей группе пелотона по скорости, периодически выигрывая гонки. В 2012 году он был близок к титулу в формульном первенстве, но на финише сезона чуть уступил в стабильности результатов Кадзуки Накадзиме.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Родившиеся в префектуре Тотиги
Картингисты
Автогонщики Японии
Пилоты Азиатской Формулы-Рено
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Super GT